Anchors Aweigh (strijdlied), een strijdlied van de Amerikaanse marine
 Anchors Aweigh (album), een muziekalbum van The Bouncing Souls
 Anchors Aweigh (film), een film uit 1945